Rebollar (Soria), een gemeente in de Spaanse provincie Soria
 Rebollar (Cáceres), een gemeente in de Spaanse provincie Cáceres
 El Rebollar (comarca), een comarca in de Spaanse provincie Salamanca